Název Žižkův buk nese několik významných a památných stromů spjatých (ať již podle pověsti nebo historických záznamů) s činností Jana Žižky:

 Žižkův buk (Dobrá Voda) – okres Havlíčkův Brod (část obce Malčín)
 Žižkův buk (Libáň) – okres Jičín (zanikl před rokem 2000)

Památné buky Jana Žižky